Tour Regreso a Ti es el nombre de una gira musical del cantante de música cristiana Álex Campos hecha entre 2013 y 2015 con el fin de promover su álbum Regreso a Ti de 2012. Inició el 10 de marzo de 2013 en La Paz, Bolivia y finalizó el 24 de mayo de 2015 en Buenos Aires, Argentina; abarcó presentaciones en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y Europa siendo una de las giras más extensas y exitosas en la carrera musical de Campos.

Antecedentes

El álbum Regreso a ti fue lanzado en 2012, ese mismo año, Álex Campos llevó a cabo la primera presentación en vivo de las canciones de su nueva producción, los días 27 y 28 de junio se presentó en el Teatro Argentino de La Plata en La Plata, Argentina; los conciertos de esas noches fueron filmados en 3D y lanzados en formato Blu-Ray, DVD y CD el 13 de marzo del 2014 bajo el nombre Regreso a ti 3D.

Para inicios del 2013 se anunciaron las primeras fechas del "Tour Regreso a ti", para promover el nuevo álbum; la gira se extendió todo el año 2014 y principios del 2015.

Concierto en el Vaticano

El 4 de febrero de 2015, Álex Campos participó en la clausura del cuarto congreso del proyecto Scholas Occurrentes, celebrada en el Aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano, recibiendo críticas por parte de la comunidad evangélica, reprobando su aparición en eventos de carácter católico.

Frente al descontento por parte de la comunidad protestante, Campos habló sobre el valor ecuménico de su presentación en el Aula Pablo VI:

Repertorio

 “Tan lejos, tan cerca”
 “Miraré al Cielo”
 “Dios Creó”
 “Este muerto no llevo más”
 “Vives Tu y Vivo Yo”
 “Te Alabaré”
 “Regreso a Ti”
 “El Sonido del Silencio”
 “Soy Quien Soy”
 “Sueño de morir”
 “Yo no temeré”
 “Elí”
 “Me veo y te veo”
 “¿Qué Pasa?”
 “Entregarme Todo”
 “Suave Voz”

Fechas

Referencias 

 https://www.verdadyvida.org/alex-campos-inicia-su-regreso-a-ti-tour-2013/

 https://www.gospelnewsvenezuela.com.ve/2013/03/alex-campos-anuncia-regreso-ti-tour-2013.html

 https://www.eyccristianos.info/search/label/Tour%20Regreso%20a%20Ti

Giras musicales de 2013 
Giras musicales de 2014
Giras musicales de 2015
Giras musicales de artistas cristianos